Stolzenbach steht für:

 Stolzenbach (Borken), ein Ortsteil der Stadt Borken, Schwalm-Eder-Kreis in Nordhessen
 Stolzenbach (Lindlar), ein Ortsteil der Gemeinde Lindlar, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Schachtanlage Stolzenbach, eine ehemalige Braunkohlegrube bei Borken
 Grubenunglück von Stolzenbach, eine Bergwerkskatastrophe am 1. Juni 1988 in der Schachtanlage Stolzenbach
 Stolzenbach (Agger), ein Fluss in Nordrhein-Westfalen

Stolzenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Frida Stolzenbach (1901–1975), deutsche Politikerin (CDU), Mitglied der DDR-Länderkammer
 Lorenz Stolzenbach (* 1934), deutscher Komponist und Organist
 Patty Stolzenbach (* 1989), niederländische Badmintonspielerin